Yeda steht für:

 Yeda, Stammesverband in Zentralasien, siehe auch Hephthaliten
 Yeda MX, Modell des italienischen Automobilherstellers Casalini

YEDA steht für:
 Flughafen Etadunna (ICAO-Code), South Australia

Abkürzung